Вулиця Геро́їв УПА́ — назва вулиць в різних населених пунктах України на честь Української повстанської армії.

Вулиця Героїв УПА 
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Броварах.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Золочеві.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Івано-Франківську.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Коломиї.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Костополі.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Красилові.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Луцьку.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця у Львові.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Нововолинську.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Первомайську.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Підбужі.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Почаєві.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Раві-Руської.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Радехові.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Рожищі.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Смілі.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Сокалі.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Тернополі.
 Вулиця Героїв УПА — вулиця в Трускавці.

Вулиця Воїнів УПА 
 Вулиця Воїнів УПА — вулиця в Болехові.
 Вулиця Воїнів УПА — вулиця в Брошневі-Осаді.
 Вулиця Воїнів УПА — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Воїнів УПА — вулиця в Жовкві.
 Вулиця Воїнів УПА — вулиця в Куликові.
 Вулиця Воїнів УПА — вулиця в Овручі.

Вулиця Постанців УПА 
 Вулиця Постанців УПА — вулиця в Козлові.

Див. також 
 Вулиця Героїв ОУН-УПА — вулиця в Бориславі.
 Вулиця 50-річчя УПА — вулиця в Моршині.
 Вулиця 50-річчя УПА — вулиця в Новояворівську.
 Вулиця 50-річчя УПА — вулиця в Стрию.
 Вулиця 60-річчя УПА — вулиця в Підволочиську.

Вулиці